Il doppio del torneo di tennis Quebec WCT 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 7–6, 6–2.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Quebec WCT 1971